Alascattalo steht für:
 Alascattalo (Mythologie), Chimäre zwischen einem Elch und einem Walross
 (2500) Alascattalo, Asteroid des Hauptgürtels